Ел Респалдо има више значења:

 Ел Респалдо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Респалдо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Респалдо (Бакадевачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику